Alfredo Benavides (1966-), est un joueur américain de baseball.
Alonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (1572-1655), cardinal espagnol.
Bernardino Fernández de Velasco y Benavides (1783-1851), est un homme d'État, militaire, diplomate et poète espagnol.
Francisco de Paula Benavides y Navarrete (1810-1895), cardinal espagnol.
Isidoro de la Cueva y Benavides (1652-1723), général et homme politique espagnol.
Jesse Benavides (1963-), est un boxeur américain.
Jorge Eduardo Benavides (1964-), est un écrivain péruvien.
Kevin Benavídes (1989-), est un pilote moto argentin.
Luis de Benavides Carrillo (1608-1668), est un général espagnol.
Oscar Raimundino Benavides Larrea (1876-1945), est un militaire et homme d'État péruvien.
Osvaldo Benavides (1979-), est un acteur mexicain.
Sete Benavides (1991-), est un céiste espagnol.
Washington Benavides Aliano (1930-2017), est un poète et musicien uruguayen.

Toponyme 

 Benavides, située dans le comté de Duval, dans l’État du Texas, aux États-Unis.
 Benavides, une commune d'Espagne dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León.
 Le district de Mariscal Benavides est l'un des douze districts de la province de Rodriguez de Mendoza situé au nord du Pérou, dans la région Amazonas.

Titre 

 Bénavidès est un album de bande dessinée.
Patronyme hispanique